Ел Мангал има више значења:

 Ел Мангал (Пализада), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Мангал, Сан Мигел дел Охо де Агва (Колима), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Мангал (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Мангал (Акапетава), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Мангал (Ел Боске), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Мангал (Катазаха), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Мангал (Силтепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Мангал, Ла Веинте (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Мангал (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Мангал (Којука де Бенитез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Мангал (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Мангал (Коавајана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Мангал (Месонес Идалго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Мангал (Сан Хуан Баутиста Гелаче), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Мангал (Сан Хуан Баутиста Тустепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Мангал (Санта Марија Тонамека), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Мангал (Франсиско З. Мена), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Мангал (Уејтамалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Мангал (Пантепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Мангал (Тамазунчале), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Мангал (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Мангал (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Мангал (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Мангал (Наранхос Аматлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Мангал (Анхел Р. Кабада), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Мангал (Атојак), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Мангал (Чинамека), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Мангал (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Мангал (Игнасио де ла Љаве), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Мангал (Халтипан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Мангал, Агустин Рамирез Гарсија (Мекајапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Мангал (Медељин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Мангал (Пахапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Мангал (Пасо де Овехас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Мангал (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Мангал, Антелмо Круз (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Мангал (Тексистепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Мангал (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Мангал (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Мангал (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику